"Zeeleeuw" – holenderski okręt podwodny typu Balao, pierwotnie jako brytyjski USS "Hawkbill" (SS-366)
 "Zeeleeuw" – holenderski okręt podwodny typu Walrus